Le nom Siret peut désigner :

Hydronyme
 Le Siret, une rivière située en Ukraine et en Roumanie ;

Toponyme
 Siret, une ville de Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine ;

Patronyme
 Adolphe Siret (1818-1888), historien, biographe, essayiste, poète et écrivain belge
 Nicolas Siret (1663-1754), un musicien français, claveciniste et organiste
 Pierre-Louis Siret (1745-1798), un grammairien et philologue français
 Louis Siret (1860-1934), un archéologue et illustrateur hispano-belge

Acronyme
 L'acronyme SIRET désigne le numéro SIRET (système d’identification du répertoire des établissements), un nombre de 14 chiffres attribué à chaque établissement d'une entreprise par l'INSEE (norme ISO 6523)

Homonymie de patronyme